Trawniki est un terme polysémique qui renvoie à un épisode de l'histoire de la Pologne pendant l'occupation nazie.

Toponymie 
En Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin :
 Trawniki, gmina rurale du powiat de Świdnik
 Trawniki, village et chef-lieu de la gmina

 dans la voïvodie d'Opole :
 Trawniki, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Trawniki, un village.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Trawniki, un village.

 dans la voïvodie de Silésie :
 Trawniki, un village.

Histoire 
 Trawniki est aussi le nom du camp SS qui y fut implanté pendant la Seconde Guerre mondiale. La nature de ce camp change au fil du temps : de camp de prisonniers de guerre, il devient camp de recrutement SS, camp de travail forcé, puis camp annexe du complexe concentrationnaire de Lublin-Majdanek .
 Par extension, on appelle Trawnikis, (ou Wachmänner si l'on reprend le terme SS) les gardes recrutés en Europe de l'Est, souvent des prisonniers de guerre soviétiques, qui furent formés dans ce camp pour servir d'auxiliaires (Hiwis, auxiliaires volontaires) aux SS dans l'Aktion Reinhardt et le processus de déportation et d'encadrement dans les camps d'extermination.

Voir aussi 
 Hiwi
 John Demjanjuk

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Personnel des camps de concentration nazis par fonction
Collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale